Ahmed Abdul Maqsoud (1989. augusztus 7. –) katari labdarúgó-középpályás.

További információk 
 

1989-ben született személyek
Katari labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek